Brennus (vierde eeuw v.Chr.) - de Gallische leider die in de vierde eeuw voor Christus Rome plunderde
 Brennus (derde eeuw v.Chr.) - de Keltische leider die Delphi plunderde en daarna naar Anatolië trok